Diego, spanyol férfikeresztnév, a Jakab megfelelője
 Diego, kereskedelmi cég

Diego művészneve a következő labdarúgónak:
 Diego Godín (1986) válogatott uruguayi labdarúgó
 Diego Costa (1988) spanyol válogatott brazil labdarúgó
 Diego Ribas da Cunha (1985) válogatott brazil labdarúgó
 Diego Rigonato Rodrigues (1988) brazil labdarúgó